Футбольная лига в сезоне 1929/30 — 38-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в четвёртый раз в своей истории стал клуб «Шеффилд Уэнсдей». Второй дивизион выиграл «Блэкпул», Третий северный дивизион — «Порт Вейл», Третий южный дивизион — «Плимут Аргайл».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1929/30 на RSSSF.com 

1929
Футбол в Англии в сезоне 1929/1930
Английский чемпионат
Английский чемпионат